hasła związane ze spółdzielczością:
 KZRSS „Społem” – Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Spożywców „Społem” zrzeszający powszechne spółdzielnie spożywców „Społem” (PSS „Społem”)
 WSP„Społem” – Wytwórcza Spółdzielnia Pracy „Społem”
 Bank Spółdzielczy "Społem"
 Społem (czasopismo)

hasła związane ze sportem:
 Społem Łódź – klub sportowy 
 Tęcza-Społem Kielce – klub sportowy 
 Warmia Anders Group Społem Olsztyn – klub sportowy